Чемпионат Чехии по футболу 1993/1994 — 1-й сезон чемпионата Чехии по футболу. Футбольный клуб «Спарта» (Прага) стал чемпионом Чехии в 1-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 602 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Дукла (Прага)» — «Спарта (Прага)» — 2:6
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Дукла (Прага)» — «Спарта (Прага)» — 2:6
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Виктория Жижков» — «Дукла (Прага)» — 7:0

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионата Чехии по футболу
 Статистика www.rsssf.com

1993/1994
Спорт в Чехии в 1993 году
Спорт в Чехии в 1994 году